Het WTA-tennistoernooi van Japan (officieel HP Japan Open) van 2011 vond plaats van 10 tot en met 16 oktober 2011 in de Japanse stad Osaka. Het was de 37e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-banen in de open lucht.

Enkelspel – De als tweede geplaatste Française Marion Bartoli won het toernooi. Ze versloeg in de finale de als eerste geplaatste Australische Samantha Stosur in twee sets. Het was de zevende WTA-toernooizege uit de carrière van Bartoli. Titelverdedigster Tamarine Tanasugarn struikelde deze keer in de kwartfinale.

Dubbelspel – Het als vierde geplaatste duo Kimiko Date-Krumm en Zhang Shuai won het toernooi, nadat zij in de finale het als eerste geplaatste duo Vania King en Jaroslava Sjvedova versloegen in twee sets en een match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Japan 2011
Japan